Матчи группы D чемпионата Европы 2020 года прошли с 13 по 22 июня 2021 года в Лондоне и в Глазго. В группе сыграли сборные Англии, Хорватии, Чехии и Шотландии.

В раунд плей-офф из группы вышли сборные Англии (в итоге дошла до финала чемпионата), Хорватии (выбыла на стадии 1/8 финала) и Чехии (выбыла в 1/4 финала).

Команды 

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы D (Англия), который сыграла с командой, занявшей второе место в группе F (Германия).
 Команда, занявшая второе место в группе D (Хорватия), которая сыграла с командой, занявшей второе место в группе E (Испания).
 Команда, занявшая третье место в группе D (Чехия), так как она оказалась одной из четырёх лучших команд, занявших третье место в групповом этапе. Чехия сыграла с победителем группы C (Нидерланды).

Матчи

Англия — Хорватия

Шотландия — Чехия

Хорватия — Чехия

Англия — Шотландия

Хорватия — Шотландия

Чехия — Англия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Европы по футболу 2020